Ridleia är ett släkte av svampdjur. Ridleia ingår i familjen Polymastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Ridleia